Cynodontidae é uma família de peixes actinopterígeos pertencentes à ordem Characiformes.

Taxonomia 
Subfamília Cynodontinae
Cynodon 
Hydrolycus 
Rhaphiodon 
Subfamília Roestinae
Gilbertolus
Roestes

Characiformes